Conca (Corsica), een gemeente in het Franse departement Corse-du-Sud
 Conca (rivier), een rivier in Italië